Capoposta ima više značenja:
 Capoposta, Chieti
 Capoposta, Teramo